Кубок чемпионов Содружества 1997 года — пятый розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в ЛФК ЦСКА, манежах «Спартак» и «Динамо» с 25 января по 3 февраля 1997 года.
Победителем турнира стал клуб «Динамо» Киев. Лучшими бомбардирами турнира стали Андрей Тихонов («Спартак» Москва) и Андрей Шевченко («Динамо» Киев) — по 7 забитых мячей. Лучшим вратарем был признан голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский.

Группа A 

 25 января
 Новбахор — Зимбру — 0:5
 Спартак — Нефтчи — 4:2
 26 января
 Нефтчи — Зимбру — 1:2
 Спартак — Новбахор — 3:0
 28 января
 Новбахор — Нефтчи — 5:3
 Зимбру — Спартак — 0:6

Группа B 

 25 января
 Динамо К — Металлург — 9:1
 Кареда — Пюник — 2:2
 26 января.
 Динамо К — Кареда — 5:1
 Металлург — Пюник — 0:4
 28 января
 Кареда — Металлург — 5:1
 Пюник — Динамо К — 0:2

Группа C 

 25 января
 Тараз — Динамо Д — 3:2
 Динамо Тб — Лантана — 4:2
 26 января
 Лантана Таллин — Динамо Д — 4:1
 Динамо Тб — Тараз — 2:0
 28 января
 Динамо Д — Динамо Тб — 2:6
 Тараз — Лантана — 0:3

Группа D

Сборная клубов России 
Выступала вне конкурса. Главным тренером был назначен Борис Игнатьев, который в то время руководил главной командой страны.

 25 января
 Сконто Рига — Копетдаг — 0:1
 МПКЦ — Сборная клубов России — 2:5
 26 января
 Сборная клубов России — Копетдаг Ашхабад — 4:0
 МПКЦ — Сконто — 1:2
 28 января
 Сконто Рига — Сборная клубов России — 0:0
 Копетдаг — МПКЦ — 3:0

Четвертьфиналы 
 29 января
 Копетдаг — Лантана — 1:0
 Динамо К — Зимбру — 2:0
 Динамо Тб — Сконто — 0:0, по пенальти — 4:5
 Спартак — Пюник — 3 : 0

Полуфиналы 
 31 января
 Спартак М — Копетдаг — 1:1, по пенальти — 3:2
 Динамо К — Сконто — 0:0, по пенальти — 4:1

Финал

Ссылки 

Футбол в России в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1997 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве